Тарасе́нко Васи́ль:
 Тарасенко Василь Юхимович — український геолог.
 Тарасенко Василь Якимович — український історик, дипломат.